Нікодам або Нікодем (*д/н — 450 до н. е.) — цар Саламіну у 465—450 роках до н. е. Відомі монети Нікодема з традиційним зображенням на лицьовому боці барана.

Життєпис 
Походив з династії Тевкридів. Син Філаона, царя Саламіну. Близько 465 року до н. е. після смерті батька успадкував трон. Продовжив політику щодо союзу із Спартою і Афіною. Втім у 460 році до н. е. між останніми почалася війна, що істотно послабило оборону Кіпру, зокрема й Саламіна. Втім ймовірно Нікодем намагався зберегти самостійність до самої смерті. 

Можливо, у 450 році до н. е. його було оточено персами, що стало причиною походу афінського флоту на чолі з Кімоном. У битві при Саламіні того ж року афіняни й кіпріоти здобули перемогу, але невдовзі Нікодам помер. Новим царем став син або небіж Нікодама — Евант, який за умовами Каллієвого миру вимушений був знову визнати зверхність Персії.

Джерела 
 Chavane, M.-J., Yon, M. 1978: Salamine de Chypre X, Testimonia Salaminia 1, Première, Deuxième et Troisième parties, Paris.
 Markou, E. 2011b: L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique (Μελετήματα 64), Athens.

Стародавній Кіпр